Der Surin City Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Surin, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Nickname The Crazy Elephants bekannt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 gegründet und startete in der dritten Liga des Landes, der Regional League Division 2, in der North-East Region. Nach Einführung der Ligareform im Jahr 2017 spielte der Verein in der vierten Liga, der Thai League 4, ebenfalls in der North-East Region.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Sri Narong Stadium in Surin aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 11.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Sports Authority of Thailand (SAT).

Spielstätten

Spieler 
Stand: 23. Juni 2019

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Surin City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Surin City FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Surin City FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Surin City, FC
Sport (Surin)
Gegründet 2009